Glen Rock es el nombre de varios lugares en los Estados Unidos de América.

 Glen Rock (Nueva Jersey)
 Glen Rock (Pensilvania)
 Glen Rock, Virginia